Sezon 2008 w World Touring Car Championship – piąta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 2 marca w Kurytybie, a zakończył się 16 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył Yvan Muller, a wśród producentów SEAT. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych wygrał Sergio Hernández, a dla zespołów niezależnych Scuderia Proteam Motorsport.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2008 została opublikowana w drugiej połowie lutego 2008.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2008 zawierający 11 rund został opublikowany pod koniec października 2007. W grudniu ogłoszono, że odbędzie się również Wyścig Meksyku. Dodatkowo, w maju 2008 zdecydowano, że Wyścig Szwecji na torze Scandinavian Raceway zostanie zastąpiony Wyścigiem Europy na Imoli.

Wyniki

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Touring Car Championship 
 Archiwum sezonu 2008 
 Galeria zdjęć sezonu 2008